HLT est un sigle qui peut désigner :
 Half-life temperature (en français, température de demi-vie), la température à atteindre pour une demi-vie donnée.

HLT est un code qui peut désigner :
 , un aéroport situé à 12,0 km au nord de Hamilton, à Victoria, en Australie, selon le code AITA des aéroports.

HLT est une abréviation qui peut désigner :
 HLT, dans l'architecture matérielle x86, une instruction en langage assembleur qui arrête l'unité centrale de traitement (CPU) jusqu'à la prochaine interruption externe.

Code IATA des aéroports